Publi Sili (governador), governador romà 
 Publi Sili Nerva, diversos personatges